Die 7. Squash-Europameisterschaften im Einzel () fanden vom 13. bis 16. Juni 2007 in Royan statt.

Titelverteidiger bei den Herren war Grégory Gaultier, bei den Damen Jenny Duncalf. Beide gewann auch in diesem Jahr wieder den Titel. Gaultier gewann das Finale gegen Renan Lavigne sehr deutlich mit 9:0, 9:1 und 9:1. Es war sein vierter Titelgewinn, alle davon in Folge. Jenny Duncalf bezwang im Endspiel ihre Landsfrau Tania Bailey mit 9:5, 3:9, 9:7 und 9:5. Es war ihr zweiter Titelgewinn.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 45, das der Damenkonkurrenz aus 27 Spielern. Bei den Herren gab es elf Startplätze für Qualifikanten, bei den Damen acht Plätze. Wildcards wurden nicht vergeben, Preisgelder und Weltranglistenpunkte gibt es bei Europameisterschaften nicht. In beiden Feldern wurde die Setzung bei den Positionen drei und vier, den Positionen fünf bis acht und den Positionen neun bis 16 in Form einer gruppierten Setzung vorgenommen. Diese Setzungen werden daher nachfolgend alphabetisch angegeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Seite (englisch)

2007
Squashturnier 2007
Sportveranstaltung in Royan
Squashturnier in Frankreich